Umbarger ist der Name von

 Harold Edwin Umbarger (1921–1999), US-amerikanischer Biochemiker

Sonstiges:
 Umbarger (Texas), einer Gemeinde im Randall County in Texas
 Umbarger (Meteorit), ein 1954 nahe der gleichnamigen Gemeinde in Texas entdeckter Meteorit